

Personen
David Wheeler, Brits informaticus
John Wheeler, Amerikaans natuurkundige
Maggie Wheeler, Amerikaans actrice
William Wheeler, Amerikaans vicepresident, bankier en advocaat

Plaatsen in de Verenigde Staten
Wheeler County, te weten
Wheeler (Illinois)
Wheeler (Oregon)
Wheeler (Texas)
Wheeler (Wisconsin)
Wheeler Army Airfield, vliegbasis en plaats op Hawaï

Wiskunde en informatica
Burrows-Wheelertransformatie, transformatie van een tekenreeks naar een vorm waarin deze gemakkelijker te comprimeren is

televisieserie
Reinventing the Wheelers, Amerikaanse televisieserie